Статистика деведесет деветог првенства Прве лиге Мађарске у фудбалу за сезону 2000/01.

Преглед 
У овој фудбалској сезони играло је укупно 16 клубова. Шампионат се одигравао у две фазе чију основу су правиле две групе. Прва фаза се играла по групама које су чиниле Група А са осам клубова и група Б такође са осам клубова. У другој фази за шампионску титулу су се такмичили првих шест екипа из сваке групе и носили су са собом освојене бодове из група. Шампионат је освојио тим ФК Ференцварош а испали су ФК Сомбатхељ Халадаш и ФК Њиређхаза Спартак из групе А и ФК Печуј Мечек и ФК Нађкањижа Олајбањас из групе Б.

Прва фаза такмичења

Прва фаза Група А 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Прва фаза Група Б 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Табела друге фазе такмичења 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Литература 
 Hungary - Списак резултата (RSSSF)

2000/01.
Сезона 2000/01. у мађарском фудбалу